Canville ist der Familienname folgender Personen:

 Gerard de Canville, anglonormannischer Adliger